Анато́лий Ко́нонов:
 Кононов, Анатолий Алексеевич (1856—1944) — контр-адмирал.
 Кононов, Анатолий Леонидович (1947—2022) — советский и российский судья Конституционного суда Российской Федерации.